Énglish — англійське слово, у перекладі означає «англійська». Може посилатися на:

 English — мову англійців.
 RT English — російський телеканал, провідний мовлення англійською мовою.
 English Club TV Channel — освітній телеканал для тих, хто вивчає англійську мову.
 Preliminary English Test, Key English Test, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English — іспити з англійської мови різного рівня складності.
 Paul Hunter English Open — відкритий снукерний турнір.
 Simple English — Вікіпедія спрощеною англійською мовою.
 Alex English — американський професійний баскетболіст.
 English Rose — англійські троянди, група сортів троянд.
 American English — американська англійська мова, американський варіант англійської мови.
 English Rose — музичний альбом гурту Fleetwood Mac.